Brett Dailey – pallavolista canadese
 Dan Dailey – attore, ballerino e cantante statunitense
 Irene Dailey – attrice statunitense
 Janet Dailey – scrittrice statunitense
 Julio César de León Dailey – calciatore honduregno
 Quintin Dailey – cestista statunitense